BCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baca Grande (Stati Uniti)
 bcj – codice ISO 639-3 della lingua bardi